Els Laietans fou una colla de grallers nascuda l'any 2006 a Mataró. Després d'uns primers anys de vida tocant en cercaviles i fent concerts de música tradicional, el grup guanyar popularitat el setembre de 2010 amb un vídeo penjat al YouTube on versionen la cançó Waka waka de la cantant colombiana Shakira.

Col·laboren en esdeveniments per potenciar projectes entorn de la gralla: les jornades «Viu la gralla» dins del festival Tradicionàrius (2013) o el cicle «La gralla made in Catalunya» dins del festival Tradicionàrius (2014).

Després de gravar una primera maqueta autoeditada (Els Laietans, 2012) i guanyar el V Concurs Sons de la Mediterrània (2012), durant el 2013 publiquen el disc Festa Major d'Els Laietans (EDR Discos). En aquest moment, el grup estava format per Roger Andorrà i Roger Aulet a la gralla, Pol Ducable a la gralla baixa i Ferran Samper a la percussió.

Discografia 
<div style="-moz-column-count:2; -moz-column-gap:15px;">

Referències

Enllaços externs 
 http://laietans.wixsite.com/laietans

Grups de música del Maresme
Grups de grallers